Ahnfelt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Ahnfelt-Rønne (född 1950), svensk-dansk teaterledare och musiker
 Arvid Ahnfelt (1845–1890), svensk litteraturhistoriker
 Astrid Ahnfelt (1876–1962), svensk författarinna
 Emilia Ahnfelt-Laurin (1832–1894), svensk psalmförfattarinna
 Hilda Ahnfelt (1844–1927), svensk plymfabrikant
 Nils Otto Ahnfelt (1801–1837), svensk präst och botaniker
 Oscar Ahnfelt (1813–1882), svensk sångare och tonsättare
 Otto Ahnfelt (1854–1910), svensk biskop och kyrkohistoriker
 Paul Gabriel Ahnfelt (1803–1863), svensk präst och författare
 Sigmund Ahnfelt (1915–1993), svensk militär
 Clara Ahnfelt (1819–1896), svensk psalmförfattarinna